MEC est un sigle pouvant désigner :
 en droit français, mis en cause, pour une personne physique ou morale susceptible d'être impliquée dans une infraction à la loi ;
 en commerce de détail, Mountain Equipment Co-op, coopérative de détail canadienne vendant de l'équipement et des vêtements d'extérieur ;
 en chimie, méthyl éthyl cétone (ou MEK en anglais), un solvant de formule brute  ;
 éthylméthylcellulose, un dérivé de la cellulose utilisé comme additif alimentaire (numéro E465) ;
 en biologie, matrice extracellulaire, l'ensemble de macromolécules extracellulaires du tissu conjonctif et des autres tissus ;
 en réseau, multi-access edge computing (initialement appelé mobile edge computing) ;
 en politique française, mission d'évaluation et de contrôle, une émanation de la commission des Finances de l'Assemblée nationale française.
 remarque : MECS est le sigle de Maison d'enfants à caractère social, établissement spécialisé dans l'accueil temporaire de mineurs au titre de la protection de l’enfance.

Un mec est un des termes d'argot désignant un homme.